Salvinia est un genre de fougères aquatiques qui fait partie de la famille des Salviniacées. On compte aujourd'hui une dizaine d'espèces dans le monde, majoritairement dans des régions tropicales.

Étymologie 
Le mot Salviana est dédié à un professeur de grec, Antonio Maria Salvini (1653-1729).

Description générale 
Le genre Salvinia est caractérisé par des feuilles munies de papilles hydrofuges et l'absence de racines.
 Voir 'Salviniacées

 Espèces 
 Salvinia auriculata Salvinia biloba Salvinia cucullata Salvinia cyathiformis Salvinia hastata Salvinia minima Salvinia molesta Salvinia natans Salvinia nymphellula Salvinia oblongifolia Salvinia radula Salvinia rotundifolia Salvinia sprucei''

Article connexe 
 Effet Salvinia

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Salviniaceae
Plante aquatique